Ameiva niceforoi är en ödleart som beskrevs av  Dunn 1943. Ameiva niceforoi ingår i släktet Ameiva och familjen tejuödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tejuödlor
niceforoi